Pátzcuaro puede referirse a:

 Pátzcuaro, población de Michoacán (México).
 Pátzcuaro, localidad del estado de Baja California, México.
 Lago de Pátzcuaro, lago del estado de Michoacán, cerca de la ciudad de Morelia.